Dwamena peut faire référence à : 
 Angela Dwamena-Aboagye (née en 1965), avocate et militante pour l'égalité des sexes ghanéenne.
 Raphael Dwamena (né en 1995), footballeur international ghanéen.